Estaci () fou un nom romà:
 Estaci (prenom), praenomen romà d'origen sabèl·lic
 Estaci, nomen romà que portaven els membres de la gens Estàcia
 El poeta Publi Papini Estaci és conegut simplement com a Estaci.
El nom d'Estaci (o Estaqui), un dels setanta deixebles del cristianisme primitiu, és un nom diferent (, Stákhys: 'espiga', 'rebrot').